Ric Flair – wrestler statunitense
 David Flair – wrestler statunitense, figlio di Ric Flair
 Charlotte Flair – wrestler statunitense, figlia di Ric Flair
 Flair – rivista italiana
 Flair bartending – insieme delle tecniche acrobatiche associate alla figura del barman
 FLAIR – Fluid Attenuated Inversion Recovery
 Flair Records – etichetta discografica statunitense

Altri progetti